Tiger Bay – film del 1934 diretto da J. Elder Wills
 Questione di vita o di morte (Tiger Bay) – film del 1959 diretto da J. Lee Thompson
 Tiger Bay – album dei Saint Etienne del 1994